Э́рих Хоф (; 3 августа 1936,  Вена, Австрия — 25 января 1995 года, там же) — австрийский футболист и тренер, нападающий.

Карьера 
Хоф начал играть в футбол в качестве нападающего в клубе «Хохштедт». В 1952 году Хоф перешёл в «Винер Шпорт-Клуб», где и играл до 1969 года. В 1959 году Хоф стал лучшим бомбардиром австрийской лиги, забив 32 гола за сезон. Хоф был ведущим австрийским футболистом 1960-х годов, и был известен как «Профессор футбола» (Der Professor des Fußballs).

За сборную Австрии Хоф играл с 1957 по 1968 годы, забив 28 голов в 37 матчах. Дебютировал за сборную в товарищеском матче против ФРГ 10 марта 1957 года.

Умер 25 января 1995 года в венской больнице от рака легких.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока
 Профиль тренера
 Статистка игрока в сборной
 Статистика тренера в сборной
 
 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Винер Шпорт-Клуб»
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры ФК «Аустрия» Вена
Тренеры сборной Австрии по футболу